Cerdanya, comarca natural del Principat de Catalunya situada als Pirineus orientals, dividida administrativament entre els estats espanyol i francès el 1659 arran del Tractat dels Pirineus:
 Alta Cerdanya, comarca de la Catalunya Nord dins el departament dels Pirineus Orientals, amb capital a Montlluís.
 Baixa Cerdanya, comarca de Catalunya a cavall entre les províncies de Girona i Lleida, amb capital a Puigcerdà.
 Comtat de Cerdanya, antic comtat català existent des del  fins al .